Сборная Исландии по шахматам представляет Исландию на международных шахматных турнирах. Контроль и организацию осуществляет Исландская шахматная федерация. Наивысший рейтинг сборной — 2560 (2006).

Международные турниры

Статистика

Состав сборной

Состав сборной 2012

Гвардейцы 
Чаще других за сборную выступали: 
 На шахматных олимпиадах: Хельги Олафссон (15 раз)
 На командных чемпионатах Европы: Браги Торфиннссон (5 раз)

Трансферы

Достижения

Индивидуальный зачёт 
Наиболее успешные игроки сборной:
 На шахматных олимпиадах: Фридрик Олафссон
  1-я доска (1962)
  1-я доска (1956)

 На командных чемпионатах Европы: 
 Йохан Хьяртарсон — 1-я доска (1992)
 Хельги Олафссон — резервная доска (2011)

Примечания

Ссылки 

Ш
И
Шахматы в Исландии